Staurocladia är ett släkte av nässeldjur. Staurocladia ingår i familjen Eleutheriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hydrozoer
Staurocladia